Vuze (старое название — Azureus) — свободное кроссплатформенное программное обеспечение для работы с файлообменными сетями по протоколу BitTorrent с поддержкой анонимного обмена данными по протоколам I2P, Tor и Nodezilla.

Написан на языке Java. Функции графической оболочки выполняет библиотека SWT.

Как и программы подобного рода, Vuze предназначен для быстрого распределения файлов среди пользователей, причём каждый клиент одновременно является также и сервером (то есть, не только получает пакеты с данными, но и отправляет их другим клиентам сети).

Vuze распространяется под лицензией GNU GPL.

Локализация доступна для 52 языков, включая русский, а также имеет подробную онлайн-справку на английском, французском, немецком и польском языках.

Возможности 
 Шифрование протокола;
 Поддерживает анонимный обмен данными по протоколам I2P, Tor и ;
 Технологии peer exchange и распределённые хеш-таблицы (DHT) снижают зависимость клиента от трекера;
 Поддержка технологий UPnP, NAT Port Mapping Protocol и NAT traversal обеспечивает лучшую работу в локальных сетях;
 Поддержка μTP;
 Возможность раздачи в режиме super-seeding, благоприятствующем скорейшему появлению новых раздатчиков;
 Технология web seeding;
 Поддержка ссылок на P2P-контент, так называемых magnet links (в том числе bc://);
 Возможность работы через прокси-сервер;
 Поддержка IPv6;
 Поддержка Юникода;
 Воспроизведние потокового видео.

Версии 
Существуют две ветки программы: развивающаяся ныне версия Vuze, которая основана на ядре Azureus версии 2.x, полностью совместима в плагинах и настройках, оформлена в стиле сервиса Vuze (до 5 апреля 2007 года сервис назывался Zudeo), а также версия Azureus 2.5.х.х, которая более не развивается, оставаясь последней классической без сервисов Vuze.

Согласно информации с официального сайта, при выборе классического оформления в Vuze, модули Vuze в память не загружаются.

Так как Azureus собран с использованием фреймворка «Eclipse», с использованием платформо-зависимой библиотеки SWT, необходимо выбирать соответствующий платформе дистрибуционный файл, например, для Linux/AMD64 — Azureus_3.0.5.2_linux-x86_64.tar.bz2.

Модификации 
 BitTyrant — это разработка Университета Вашингтона по созданию эффективного BitTorrent клиента. BitTyrant базируется на коде Azureus 2.5.X и имеет практически идентичный интерфейс (немного изменена вкладка «Peers» — в ней появились столбики с действиями BitTyrant’а и статистические данные по каждому из peer’ов. Также изменения коснулись меню «Help»). При соединении пользователя, запустившего BitTyrant с роем, другие участники видят клиент с именем «AzureusBitTyrant 2.5.0.0BitTyrant». Основные изменения произошли в механизме загрузки раздачи — BitTyrant собирает статистическую информацию на пиров и на основе этого принимает решение о загрузке или раздаче файла. По данным разработчиков, это увеличивает скорость загрузки на 70 %.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France
 
 
 

Свободные BitTorrent-клиенты
Eclipse
Клиентские программы анонимных сетей
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Tor
I2P
Программы, разработка которых прекращена